Palometsa és un llogaret d'Estònia a la mena de Võru, que pertany al Comtat de Võru.

Enllaços externs 
 Classificació de les unitats administratives i dels assentaments 2012v1

Mena de Võru